L'IFK Göteborg est un club omnisports basé à Göteborg en Suède, il comporte différentes sections :
 IFK Göteborg - section football.
 IFK Göteborg Bowling - section bowling.
 IFK Göteborg Friidrott - section athlétisme.
 IFK Göteborg Orientering - section course d'orientation.
 IFK Göteborg Skidor - section ski de fond.
 IFK Göteborg Skridsko - section patinage de vitesse.

Club omnisports en Suède